Pesceana este un toponimic românesc, care se poate referi la localități și râuri din arealul limbii române, din România și vecinii săi,

Localități

Localitate din România 
 Pesceana, Vâlcea — satul de reședință al comunei omonime, Pesceana din județul Vâlcea, Oltenia, România și
satele aparținătoare,
 Roești, Pesceana
 Cermegești, Pesceana

Localitate din Ucraina 
 Pesceana, Balta — Pesceana ori Pesceanca (în ) este o comună în raionul Balta, regiunea Odesa, Ucraina, formată numai din satul de reședință.

Note, referințe

Alte toponime asemăntoare 
 Pesceana  (dezambiguizare)
 Peșteana (dezambiguizare)
 Râul Pesceana (dezambiguizare)
 Râul Peșteana (dezambiguizare)

Nume proprii
Toponime românești